Der Ausdruck Transportnetz bezeichnet
einen weitmaschigen Gegenstand zum Transportieren von Gegenständen
Einkaufsnetz
Ballnetz
Autonetz
in der Logistik
das Verkehrsnetz
in der Telekommunikation
Optisches Transportnetz 
in der Energiewirtschaft
das Übertragungsnetz für Strom
das Fernleitungsnetz für Gas